Unter Badenia versteht man:

 die Nationalallegorie Badenia des ehemaligen Großherzogtums Baden
 eine Gattung der Wasserdeckelschnecken, siehe Badenia (Gattung)
 den Asteroiden (333) Badenia
 eine von 1839 bis 1866 erschienene Zeitschrift, siehe Badenia (Zeitschrift)
 die Deutsche Bausparkasse Badenia
 die Lokomotive Badenia, siehe Badische I b (alt)
 den Verlag und Druckerei Badenia Verlag und Druckerei GmbH
 einen ehemaligen deutschen Automobilhersteller, siehe Badenia Automobilwerke
 den Namen von Studentenverbindungen: 
 K.D.St.V. Badenia (Straßburg) Frankfurt am Main im Cartellverband (CV)
 K.Ö.St.V Badenia zu Baden im Mittelschüler-Kartell-Verband (MKV)
 Landsmannschaft Badenia Mittweida zu Ulm im Mittweidaer Senioren Cartell (MSC)
 Badenia, ein 1902 gebautes Schiff das 1922 in Holm umbenannt wurde. siehe  Holm (Schiff)